Александр Игоревич Литовкин (24 июня 1954 года — 26 декабрь 2013 года) — советский и российский актёр театра и кино.

Биография 
Александр Литовкин родился 24 июня 1954 года. В 1975 году окончил Школу-студию МХАТ (курс В. К. Монюкова). В том же 1975 году его руководитель в Школе-студии В. К. Монюков основал Новый московский драматический театр и стал его первым главным режиссёром. Александр Литовкин как и практически весь его выпускной курс был приглашён в этот театр, где и проработал много лет.

Кроме Нового московского драматического театра А.И Литовкин играл также в театральных постановках центра им. Вс. Мейерхольда, изредка снимался в кино, принимал участие в радиоспектаклях. Наиболее заметна роль главаря контрабандистов в фильме «Кин-дза-дза!». Актёр центра им. Вс. Мейерхольда и Нового московского драматического театра.

Творчество

Роли в театре

Новый московский драматический театр 
 «Из записок Лопатина» по К. М. Симонову — Гурский
 «Путь вашей жизни» У. Сарояна — Гарри
 «Игра воображения» Э. В. Брагинского — Юрий
 «Хрустальное сердце» Л. Е. Устинова — Генерал
 «Притворщики» Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова — Виталий
 «Легендарная личность» В. В. Левашова — Арнольд
 «Единственный наследник» Ж. Реньяра — Эраст
 «Обернитесь в беге» Н. И. Мирошниченко по «Зоне риска» Л. К. Корнешова — Коновалов
 «Песни XX века» по пьесам Л. С. Петрушевской «Любовь», «Песни XX века» и «Лестничная клетка» — Слава
 «Императорский безумец» Я. Кросса — Ламинг
 «Танго» Славомира Мрожека — Эдек
 «Орленок» Э. Ростана — граф Бомбель
 «Ассамблея» П. П. Гнедича — Пётр I
 «Московские истории о любви и браке» по пьесам А. Н. Островского «Тушино» и «Не сошлись характерами!» — Сеитов

Центр им. Вс. Мейерхольда 

 1999 — «Тушино». Режиссёр: Б. Львов-Анохин — ростовский воевода Третьяк Сеитов
 2005 — «12 разгневанных мужчин». Режиссёр: Вячеслав Долгачев
 2005 — «Сторож». Режиссёр: Владимир Рудой

Радиоспектакли 
 «Сердца и шпаги» по роману А. Дюма «Три мушкетёра»
 «Приключения Растёгина» по А. Толстому — Окоёмов
 «Возмутитель спокойствия» по Л. Филатову — начальник эмирской стражи

Фильмография

Примечания 

Родившиеся 20 июня
Родившиеся в 1954 году
Выпускники Школы-студии МХАТ
Актёры СССР
Актёры России